Piramidón puede referirse a:
 Piramidión, parte de los obeliscos egipcios.
 El nombre comercial de un medicamento basado en el compuesto químico aminofenazona.
 Piramidón (centro de arte), es un espacio privado que funciona como taller de artistas y espacio de difusión del arte contemporáneo en Barcelona.